Сила́дьи () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Силадьи, Арон (род. 1990) — венгерский фехтовальщик на саблях, чемпион Олимпийских игр 2012 года.
 Силадьи, Виктор (род. 1978) — венгерский и австрийский гандболист.
 Силадьи, Дежё (1840—1901) — венгерский юрист и государственный деятель.
 Силадьи, Дьёрдь (1921—1992) — венгерский шахматист, международный мастер (1956).
 Силадьи, Дьюла (1923—2001) — венгерский футболист, нападающий.
 Силадьи, Каталин (род. 1965) — венгерская гандболистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.
 Силадьи, Лилиана (род. 1996) — венгерская пловчиха.
 Силадьи, Михай (ок. 1400—1460) — венгерский государственный деятель и военачальник, регент Венгерского королевства.
 Силадьи, Чаба (род. 1990) — сербский пловец венгерского происхождения.
 Силадьи, Шандор (1827—1899) — венгерский историк, автор десятитомной «Истории венгерской нации».
 Силадьи Хергар, Мигель (1951—2006) — уругвайско-бразильский скрипач.
 Силадьи, Эте (1844—1894) — венгерский офтальмолог, младший брат Дежё Силадьи.